Bono (Ribagorça), poble ribagorçà.
 Biografies:
 Bono, cantant britànic.
 Chaz Bono (1970), fill transsexual de Salvatore Phillip Bono i Cher (1946) 
 Emèrit Bono i Martínez, diputat per la província de València.
 Ferran Bono Ara, periodista i polític valencià.
 José Bono Martínez ministre de defensa espanyol i president de Castella - la Manxa.
 Matteo Bono, ciclista italià.
 Philippe Bono ciclista francès.
 Román Bono Marín, polític alacantí.
 Yassine Bounou, Bono, porter de futbol marroquí.